Флора Тристан (; 7 апреля 1803 года, Париж — 14 ноября 1844 года, Бордо, Франция) — французская писательница и активистка. Она внесла важный вклад в раннюю феминистскую теорию, и утверждала, что прогресс в области прав женщин непосредственно связан с прогрессом рабочего класса. Она написала несколько произведений, наиболее известными из которых являются «Скитания парии» (1838), «Прогулки по Лондону» (1840) и «Рабочий союз» (1843). Бабушка художника Поля Гогена.

Ранние годы 
Её полное имя было Флора-Селестина-Тереза-Хенриетт Тристан-Москосо. Её отец, Мариано Тристан и Маркиз Фабий, был полковником испанской армии, родившимся в городе Арекипе, Перу. Его семья была одной из самых влиятельных на юге страны; Его брат Пио де Тристан стал наместником короля в Перу. Мать Флоры Тристан, Анн-Пьер Лайнай — француженка.

Примечания 

Деятели феминизма Франции
Социалисты Франции
Суфражистки Франции